Koninklijk Atheneum 1 Centrum Oostende
Koninklijk Atheneum Aalst
Koninklijk Atheneum Antwerpen
Koninklijk Atheneum Berchem
Koninklijk Atheneum Boom
Koninklijk Atheneum Brugge
Koninklijk Atheneum Keerbergen
Koninklijk Atheneum Koekelberg
Koninklijk Atheneum Lier
Koninklijk Atheneum Maaseik
Koninklijk Atheneum Maastricht
Koninklijk Atheneum Redingenhof Leuven
Koninklijk Atheneum Rochefort
Koninklijk Atheneum Ronse
Koninklijk Atheneum Tienen
Koninklijk Atheneum Turnhout (Talentenschool Turnhout)
Koninklijk Atheneum Voskenslaan (Gent)
Koninklijk Atheneum Zaventem
Koninklijk Atheneum Zottegem